Die Kurzbezeichnung Aventurin steht für
 die grüne, blaue oder gold-rote Quarz-Varietät Aventurin-Quarz
 die rot-braune Oligoklas-Varietät Aventurin-Feldspat (Sonnenstein)
 das synthetische Aventuringlas Goldfluss

Siehe auch: